Goedicke oder Gödicke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Goedicke (1877–1957), russischer Organist, Pianist und Komponist
 Bruno Goedicke (1879–1971), deutscher SS-Brigadeführer
 Charlotte Gödicke (1932–2013), deutsche Lehrerin und private Entwicklungshelferin
 Claus Goedicke (* 1966), deutscher Fotograf
 Elisabeth Goedicke (auch: Else Goedicke; * 1873, † nach 1943), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Gödicke (1919–2009), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Hans Goedicke (1926–2015), österreichischer Ägyptologe
 Oliver Goedicke alias D.O.N.S., deutscher House-DJ und Musikproduzent
 Maxine Goedicke (* 1988), deutsche Filmeditorin
 Robert Gödicke (1829–1910), russischer Architekt